Le championnat du monde de squash 1985  est l'édition 1985 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 18 novembre au 25 novembre 1985 au Caire en Égypte. Jahangir Khan reporte son cinquième titre consécutif en battant Ross Norman en finale.

Têtes de série

Tableau final

Notes et références 
Les championnats de 1985 ont été le théâtre de controverses alors que de nombreux terrains n'avaient pas été préparés correctement, ce qui a fait glisser les joueurs. Cela a failli mener Jahangir Khan à se retirer lors de son match du premier tour.

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash féminin 1985
 Championnats du monde de squash

1985
Squash masculin
Squash masculin 1985
Monde masculin 1985
Monde masculin
Sport en novembre 1985
1985 en Égypte